San Pedro fue escritor de dos epístolas, que aparecen ambas en la Biblia:
 La Primera epístola de Pedro dirigida a "los desconocidos diseminados por el extranjero" y a la población no judía.
 La Segunda epístola de Pedro
en la que el nos enseña a todos a amar perdonar y muchas cosas mas en su cartas y damos gracias a eso y a las cartas de pedro